Nowy Folwark bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Nowy Folwark (Busko-Zdrój), Dorf der Gmina Busko-Zdrój in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Nowy Folwark (Cieszków) (dt. Neuvorwerk), Dorf der Gmina Cieszków in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowy Folwark (Kisielice) (dt. Neuvorwerk), Ortschaft der Gmina Kisielice in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Nowy Folwark (Krotoszyn), Dorf der Gmina Krotoszyn in der Woiwodschaft Großpolen
 Nowy Folwark (Leśniowice), Dorf der Gmina Leśniowice in der Woiwodschaft Lublin
 Nowy Folwark (Miedźno), Dorf der Gmina Miedźno in der Woiwodschaft Schlesien
 Nowy Folwark (Namysłów) (dt. Sandvorwerk), Dorf der Gmina Namysłów in der Woiwodschaft Opole
 Nowy Folwark (Ostróda), Ortschaft der Gmina Ostróda in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Luisenthal, Gemeinde Haasenberg, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Nowy Folwark (Stary Dzierzgoń), Ortschaft der Gmina Stary Dzierzgoń in der Woiwodschaft Pommern
 Nowy Folwark (Szamotuły) (dt. Neuvorwerk), Ortschaft der Gmina Szamotuły in der Woiwodschaft Großpolen
 Nowy Folwark (Września) (dt. Neuvorwerk), Dorf der Gmina Września in der Woiwodschaft Großpolen